Henry Somerset (1496–1549) – angielski arystokrata, 2. hrabia Worcester
 Henry Somerset (1576–1646) – angielski arystokrata, 1. markiz Worcester
 Henry Somerset (1629–1699/1700) – angielski arystokrata, 1. książę Beaufort
 Henry Somerset (1684–1714) – angielski arystokrata, 2. książę Beaufort
 Henry Somerset (1744–1803) – angielski arystokrata, 5. książę Beaufort
 Henry Somerset (1766–1835) – brytyjski arystokrata i polityk, 6. książę Beaufort
 Henry Somerset (1792–1853) – brytyjski arystokrata i polityk, 7. książę Beaufort
 Henry Somerset (1824–1899) – brytyjski arystokrata i polityk, 8. książę Beaufort
 Henry Somerset (1847–1924) – brytyjski arystokrata, 9. książę Beaufort
 Henry Somerset (1900–1984) – brytyjski arystokrata, 10. książę Beaufort
 Henry Somerset (1849–1932) – brytyjski arystokrata,  polityk i kompozytor, grzecznościowo tytułowany lordem Somerset